Agiassos bezeichnet:

Agiassos (Gemeindebezirk), siehe Verwaltungsgliederung von Lesbos
Agiassos (Stadtbezirk), siehe Verwaltungsgliederung von Lesbos